Molekulska formula -{C20H28I3N3O9}- se može odnositi na:

 Jobitridol
 Jopentol